У́лица Весе́нних Зорь — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 В Нефтекамске республики Башкортостан:
 Улица Весенних Зорь
 Улица Весенних Зорь (деревня Михайловка)

См. также 

 Весенняя улица